Stevens kan avse:

Personer med efternamnet Stevens
 Albert Mason Stevens (1884–1954), amerikansk barnläkare
 Alfred Stevens, flera personer
 Alfred Stevens (målare) (1823–1906), belgisk målare
 Alfred Stevens (skulptör) (1817–1875), engelsk konstnär
 Andrew Stevens  (född 1955), amerikansk skådespelare, regissör och filmproducent
 April Stevens (född 1929), amerikansk sångerska

 Carrie Stevens  (född 1969), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Carter Stevens (född 1944), amerikansk regissör och producent av pornografisk film
 Cat Stevens (född 1948), brittisk sångare, gitarrist och låtskrivare
 Christina Stevens (1825–1876), nederländsk pedagog och missionär
 Craig Stevens (1918–2000), amerikansk skådespelare
 Curtis Stevens (1898–1979), amerikansk bobåkare

 Dan Stevens (född 1982), brittisk skådespelare
 Dani Stevens (född 1988), amerikansk diskuskastare och kulstötare

 Gary Stevens (född 1963), engelsk fotbollsspelare
 George Stevens (1904–1975), amerikansk filmregissör, producent, manusförfattare och filmfotograf
 George Alexander Stevens (1710–1780), brittisk dramatiker, poet och skådespelare
 Guy Stevens (1943–1981), brittisk musikproducent
 Gösta Stevens (1887–1964), svensk manus- och sångtextförfattare

 Hubert Stevens (1890–1950), amerikansk bobåkare
 Huub Stevens (född 1953), nederländsk fotbollsspelare och tränare

 Inger Stevens (1934–1970), svenskamerikansk skådespelare

 Jeff Stevens (född 1983), amerikansk basebollspelare
 John Stevens , flera personer
 John Stevens (ishockeyspelare) (född 1966), kanadensisk ishockeyspelare och tränare
 John Stevens (uppfinnare) (1749–1838), amerikansk uppfinnare
 John Paul Stevens (1920–2019), amerikansk jurist, domare i högsta domstolen
 Jordan Stevens  (född 2000), engelsk fotbollsspelare
 Joseph Stevens (1819–1892), belgisk målare

 Kevin Stevens (född 1965), amerikansk ishockeyspelare
 Kirk Stevens (född 1958), kanadensisk snookerspelare

 Lawrence Stevens (1913–1989), sydafrikansk boxare
 Leslie Stevens (1924–1998), amerikansk regissör

 Matthew Stevens (född 1977), walesisk snookerspelare
 Michael Stevens (född 1986), amerikansk utbildare, komiker och internetpersonlighet
 Morgan Stevens (1951–2022), amerikansk skådespelare

 Nettie Stevens (1861–1912), amerikansk genetiker
 Norman Stevens (1893–1993), amerikansk författare och ockultist, bosatt i Sverige

 Olivia Stevens (född 1968), svensk skådespelare och sångare

 Patrick Stevens (född 1968), engelsk kortdistanslöpare

 Ray Stevens  (född 1939), sångare och komiker
 Raymond Stevens (född 1963), brittisk judoutövare
 Robert J. Stevens (född 1951), amerikansk företagsledare
 Robert L. Stevens (1788–1856), amerikansk uppfinnare

 Rachel Stevens(född 1978), brittisk sångerska
 Rochelle Stevens (född 1966), amerikansk kortdistanslöpare
 Ruth Stevens (1903–1989), svensk skådespelare

 Samuel Stevens (1778–1860), amerikansk politiker, demokrat-republikan, guvernör i Maryland
  Scott Stevens  (född 1964), amerikansk ishockeyspelare
 Shakin' Stevens (född 1948), brittisk rocksångare
 Siaka Stevens  (1905–1988), premiärminister och president i Sierra Leone
 Stella Stevens (född 1938), amerikansk skådespelare och fotomodell
 Steve Stevens (född 1959), amerikansk gitarrist, låtskrivare och producent
 Sufjan Stevens (född 1975), amerikansk sångare, låtskrivare och multiinstrumentalist

 Ted Stevens (1923–2010), amerikansk politiker, republikan, senator för Alaska
 Thaddeus Stevens (1792–1868), amerikansk advokat och politiker, republikan och slaverimotståndare
 Travis Stevens (född 1986), amerikansk judoutövare

 Wallace Stevens (1879–1955), amerikansk poet
 Warren Stevens (1919–2012), amerikansk skådespelare
 Will Stevens (född 1991), brittisk racerförare

 Zak Stevens (född 1966), amerikansk heavy metal-musiker

Engelska efternamn